Tommy Andersson kan syfta på:

Tommy Andersson (född 1949), ishockeyspelare
Tommy Andersson (född 1951), låtskrivare
Tommy Andersson (född 1950), fotbollsspelare i Malmö FF
Tommy Andersson (1962–2013), skådespelare
Tommy Andersson (född 1964), fotbollsspelare i Halmstads BK
Tommy Andersson (född 1974), nationalekonom
Tommy Andersson (översättare), översätter från tyska till svenska